Označení Tatra Smíchov může představovat
 někdejší strojírenský podnik ČKD Dopravní systémy (dřívější názvy ČKD Tatra, ČKD Praha, závod Tatra Smíchov a Vagónka Tatra Smíchov)
 fotbalový klub Tatra Smíchov (později SK Smíchov)
 hokejový klub Tatra Smíchov (původně LTC Praha)
 ragbyový klub RC Tatra Smíchov